Lake Village kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dot Lake Village
Lake Village (Arkansas)
Fernan Lake Village
Lake Village (Indiana)
Orchard Lake Village
Taylor Lake Village